Le terme  (prononcé leymeur, phonétiquement ) est dérivé de l’anglais «  » (boiteux, faible, piètre).

L’utilisation du terme « lamer » se retrouve dans presque tous les domaines de l'informatique, qu’il s’agisse de jeux vidéo, de hacking, du réseau Internet et de ses protocoles de communication, d'IRC, d’Usenet, de HTTP…

Underground informatique 
Le terme lamer est plus courant dans le monde du hacking. Il s’agit alors de technophiles qui n’ont généralement presque aucun savoir dans le domaine du hacking, mais se pavanent en réalisant des exploits très faciles à reproduire, en utilisant des scripts d'autres personnes (Script kiddie) ou bien usurpant l'exploit d'un autre. Ce terme est utilisé dans le hacking technologique dans son ensemble (demoscene, développement logiciel, modification logicielle (cracker, ajout de cheat mode), sécurité informatique en général ou sécurité réseau en particulier).

Sécurité 
Aux yeux des hackers véritables, ils sont des « rigolos » ou des amateurs un peu vantards assimilés à des « boulets » hostiles, asociaux et destructeurs par leur manque de compréhension de ce qu'ils font. Généralement, le terme lamer est associé à l’utilisation de logiciels préfabriqués, comme les  (chevaux de Troie) ou des emails bombers, les attaques par Force Brute ou autres . C’est surtout dans le domaine informatique, qu’avec le temps, il y a eu quelques variantes comme lame, lama, lamah ou lamz.

Par extension est apparu le terme d’AOL-amer (ou AOL Lamer) : une personne utilisant AOL et postant des attaques ou différents messages hors-sujet dans un groupe de discussion dans le but de le déranger. Vers le début des années 1990, beaucoup d’utilisateurs non-AOL des groupes de discussion Internet refusèrent tous les messages AOL qui n’étaient pas informatifs, voire refusèrent systématiquement l’accès à des sites ou forums aux personnes abonnées à AOL.

Demoscene 
À l’origine, ce terme était employé pour désigner les mauvais codeurs ou par humour et affection, ceux qui étaient encore en phase d'apprentissage. Depuis le début de l'ère des démos contenant du texte défilant (ou « scrolltext ») avec des effets simples, vers 1985, il y avait déjà des messages comme «  ». Puisqu’il y avait une compétition entre groupes, il était de bon ton d’écarter les lamers de l’élite : «  » (qui deviendra rapidement 31337).

La demoscene a commencé avec des « intros pirates », petites introductions utilisant les ressources technologiques, servant à signer le crack d'un jeu ou d'une application. C'est un des domaines des hackers (technophiles-bidouilleurs) au début des années 1980.

Jeu vidéo 
Dans le domaine du jeu vidéo, le lamer est un joueur désagréable par son comportement ou par son style de jeu. Dans certains jeux en ligne, il arrive que l’on qualifie de « lamer » un joueur qui a une manière de jouer apparentée à de l’anti-jeu (en particulier faire durer une partie alors qu’elle est perdue d’avance juste pour faire perdre du temps à son adversaire). Le terme met l’accent sur la faiblesse d’esprit voire l’incapacité de la personne à évoluer à un niveau qui correspond au moins à la moyenne. Ce genre de joueur opte vraisemblablement pour l’option « meilleur résultat pour un minimum d’effort ». Le lamer entre en conflit avec l’idée que le meilleur mérite toujours de remporter la victoire parce qu’il choisit volontairement de manipuler les catégories.

Si le comportement d’un joueur se plaignant sans cesse a un impact sur le jeu, l’usage du mot lamer peut s’avérer approprié. Néanmoins, le mot  tel qu’utilisé par la communauté des joueurs a un sens plus proche.

Certaines fois, on utilise également le terme , abréviation de , dans le cas d’un joueur dérangeant, agressif. Cet usage porte toutefois à confusion lorsqu’il est utilisé en français parce que le terme « flamer » est aussi utilisé comme un verbe qui découle du mot anglais , terme surtout utilisé autrefois sur BBS, aujourd'hui sur les forums de discussion pour qualifier une attaque envers un utilisateur de la part d’un autre utilisateur.

Le sens du mot lamer, à (Half-Life) Counter-Strike, diffère quelque peu. Il s'agit d'un joueur insultant la partie adverse sur leur faible niveau de jeu. Le lamer est généralement celui qui a le dessus.

Cas des jeux de rôles 

Dans certains jeux de rôles, joués sur des supports qui ne sont à l’origine pas conçus pour cette utilisation (des FPS par exemple), un lamer est un joueur qui refuse de participer au jeu de rôle et qui tue les autres joueurs. Le terme est notamment utilisé dans le jeu Jedi Academy, où le lamer est le joueur qui tue les joueurs non agressifs, par exemple lors de duels ou qui sont en train de parler.

Voir aussi 
 Script kiddie

Lexique d'Internet
Culture Usenet
Acteur en sécurité de l'information
Terminologie du jeu vidéo